Las siglas AFD pueden referirse a:
 Alternativa para Alemania (en alemán: Alternative für Deutschland, sigla AfD), un partido político alemán euroescéptico;
 Autómata finito determinista, un autómata finito que además es un sistema determinista.
 Active Format Description, conjunto de códigos utilzados en transmisión de Televisión que indican información de vídeo, principalmente en la relación de aspecto de las imágenes.